Méré puede referirse a: 

 Méré, comuna francesa situada en Yonne.
 Méré, comuna francesa situada en Yvelines.
 Antoine Gombaud, caballero de Méré, escritor francés.
 Meré, parroquia de Llanes, en Asturias.